Seznam divizij z zaporedno številko 80.

Seznam 
 Pehotne
 80. pehotna (rezervna) divizija (Združeno kraljestvo)
 80. pehotna divizija (ZDA)
 80. pehotna divizija (Wehrmacht)
 80. pehotna divizija »Spezia«

 Zračnoprevozne
 80. zračnoprevozna divizija (ZDA)

Glej tudi